Esaki steht für:

 (6920) Esaki, Asteroid des Hauptgürtels

Esaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhito Esaki (* 1986), japanischer Fußballspieler 
 Leo Esaki (* 1925), japanischer Physiker

Siehe auch:

 Esaki-Diode